Schloss Eremitage steht für:

 Altes Schloss (Eremitage)
 Neues Schloss (Eremitage)